

Toponymie

Chine 
 Le district de Hōngqiáo (红桥区) est une subdivision du centre de la municipalité de Tianjin.
 Le village de Hóngqiáo (虹桥镇), situé dans le District de Changning, à Shanghai.
 Le village de Hóngqiáo (虹桥镇), situé sur la municipalité de Yuèqīng (乐清市), dans la province du Zhejiang.
 Le village de Hóngqiáo (虹桥镇), situé sur le Xian de Yutian (玉田县), dans la province de Hebei.
 Le village de Hóngqiáo (虹桥镇), situé sur le Xian de Pingjiang (平江县), dans la province du Hunan.

Aéroport 
 L'Aéroport international de Shanghai Hongqiao (上海虹桥国际机场) situé dans le village de Hongqiao, dans le District de Changning, à Shanghai.